Skakun ist der Familienname folgender Personen:

 Natalija Skakun (* 1981), ukrainische Gewichtheberin
 Witalij Skakun (1996–2022), ukrainischer Marinesoldat